Времена́ го́да — части, которые выделяют в годовом цикле.

Времена года различаются:
 Календарные времена года — в большинстве стран мира принято деление года на четыре сезона, по три календарных месяца в каждом. Однако индийский календарь, например, делит год на 6 сезонов, по 2 месяца в каждом, календарь саамов — на восемь, а в древности в некоторых культурах был широко распространён трёхсезонный календарь. В Китае эпохи Инь в году было лишь два сезона: первая половина года — чунь () и вторая половина года — цю (), позднее означавшее в китайском языке смену сезонов года слово чуньцю () стало обозначать историческую хронику. Древнейший римский календарь содержал десять месяцев, причём первым месяцем считался март. Нума Помпилий провёл серьёзную реформу календаря, до него римляне делили год на десять месяцев, начиная счёт с марта, и заканчивая декабрём. Согласно новому календарю, были введены два новых месяца — январь и февраль в честь богов Януса и Феба. Таким образом, календарь, введённый Нумой Помпилием состоял из двенадцати месяцев.
 Астрономические времена года, которые отсчитываются от точек равноденствия (весна, осень) и солнцестояния (лето, зима).
 Фенология определяет длительность и сроки начала каждого климатического времени года в соответствии с природными явлениями (используя понятие «сезон»). Каждый сезон отличается характерными для него погодными и температурными условиями.

Смена времён года обусловлена наклоном эклиптики.

Времена года в календаре 

В северном полушарии весна начинается 1 марта, лето — 1 июня, осень — 1 сентября, а зима — 1 декабря. В южном полушарии весна начинается 1 сентября, лето — 1 декабря, осень — 1 марта, зима — 1 июня.

Астрономический механизм смены времён года 

Причиной смены времён года является наклон земной оси по отношению к плоскости эклиптики и вращение Земли вокруг Солнца. Без наклона оси продолжительность дня и ночи в любом месте Земли была бы одинакова, и днём Солнце занимало бы положение над горизонтом на одной и той же высоте в течение всего года.

В наше время ось планеты образует с орбитальной плоскостью угол 66,56°.

Астрономически времена года разделены моментами осеннего равноденствия, зимнего солнцестояния, весеннего равноденствия и летнего солнцестояния.

В период между сентябрьским и мартовским равноденствиями (от 22 (23) сентября до 20 (21) марта) из-за наклона земной оси Северное полушарие обращено к Солнцу меньшую часть суток, поэтому северные широты получают меньше тепла и света, чем южные. Зимой дни становятся короче, а положение Солнца в полдень — ниже, чем в Южном полушарии, где в это время лето. Спустя полгода Земля переходит на противоположную точку своей орбиты. Наклон оси остаётся таким же, однако теперь Южное полушарие оказывается обращённым к Солнцу меньшую часть суток, там дни короче, Солнце в полдень — ниже, меньше и тепла и света. В Северном полушарии в это время лето. Резкие температурные пульсации сглаживаются за счёт колоссальной тепловой инерции атмосферы и поверхности планеты. Механизм нагрева и охлаждения напоминает Широтно-импульсную модуляцию — температура нагрева регулируется продолжительностью светового дня.

Из-за эллиптической формы земной орбиты времена года имеют разную продолжительность. Так, в Северном полушарии осень продолжается приблизительно 89,8 суток, зима — 89, весна — 92,8, лето — 93,6. В Южном полушарии — соответственно 92,8, 93,6, 89,8 и 89 суток.

Климатическая смена времён года 
По количеству поступающей на землю от Солнца энергии равноденствия и солнцестояния должны быть серединой соответствующих сезонов. Но задержка в изменении температуры и масса (вызванная физическими свойствами воды и земли) задерживает климатические сезоны относительно астрономических. Температурная задержка изменяется в зависимости от климатической зоны и других особенностей конкретного места. Поэтому, например, в одних культурах осеннее равноденствие расценивается как середина осени, а в других — как начало осени.

 В экваториальном поясе зима и лето являются дождливыми сезонами, в то время как весна и осень отличаются относительной засушливостью.
 В тропическом поясе холодным временем года является сезон дождей, жарким — засушливый сезон. Однако в пустынях дожди могут не выпадать и в холодное время года.
 В умеренном поясе в зоне океанического климата (Западная Европа, атлантическое побережье Северной Америки) основная часть осадков приходится на осень и первую половину зимы. В холодное время в части пояса устанавливается снежный покров. Весна и лето приносят эпизодические дожди вместе с циклонами. В зоне умеренно континентального и континентального климата (Восточная Европа, Южная Сибирь) осень и зима значительно суше, и самыми влажными оказываются летние месяцы. В зоне муссонного климата (Дальний Восток) осадки выпадают почти исключительно летом в виде интенсивных ливней.
 В арктическом и антарктическом поясах смена времён года выражается в первую очередь в смене полярного дня и полярной ночи. Из-за продолжающегося ледникового периода сезонные колебания уровня осадков невелики, а температуры остаются ниже нуля.

Примечания

Литература

Ссылки 
 Времена года
 Календарь русской природы А. Н. Стрижов
 Спутниковые фото показывающие смену времён года в 2004 году на сайте NASA
 Видео — как выглядит смена времён года из космоса

 
Метеорология
Климат